Sherpur (stad), een stad in Bangladesh
 Sherpur (zila), een district van Bangladesh